Birkensee ist der Name folgender Ortsteile:

in Deutschland:
 Birkensee (Gammelby), Ortsteil der Gemeinde Gammelby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Birkensee (Offenhausen), Ortsteil der Gemeinde Offenhausen, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

in Österreich
 Birkensee (Gemeinde Münchendorf), Ortsteil von Münchendorf, Bezirk Mödling, Niederösterreich

historisch, in Polen:
 Birkensee (Kreis Lötzen, Ostpreußen), deutscher Name von Grzybowo (Ryn), Ortsteil der Stadt Ryn, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Birkensee ist der Name von Seen:
 Birkensee (Bad Wimpfen), früher Adamssee und Biersee, See in Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; siehe Adamsgraben (Neckar)#Verlauf
 Birkensee (Dingolfing), Baggersee bei Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Birkensee (Hambach), Teich am Hambacher Bach nahe Hambach (Taunusstein), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Birkensee (Hanau), See bei Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Birkensee (Laatzen), Baggersee bei Laatzen, Region Hannover, Niedersachsen
 Birkensee (Langwieder Seenplatte), See der Langwieder Seenplatte bei Langwied und Lochhausen (München), Bayern
 Birkensee (Nürnberger Land), Baggersee nahe Röthenbach an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Birkensee (Schönbuch), See im Schönbuch auf dem Bromberg nahe Altdorf, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Birkensee steht auch für:
 Turmhügel Birkensee, abgegangene Burg bei Birkensee (Offenhausen), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Birkensee (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Langeloh (Schneverdingen) Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Feuchtbiotop Birkensee, Naturdenkmal mit dem Birkensee (Schönbuch) auf dem Bromberg nahe Altdorf, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg